Skenea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Fleming 1825. Skenea ingår i familjen Skeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Skenea